Courbet steht für:
 Courbet (Fluss), kleiner Nebenfluss der Aussonnelle in der Provinz Haute-Garonne, Frankreich

Schiffe:
 Courbet (Schiff, 1882), französisches Schlachtschiff der Dévastation-Klasse
 Courbet (Schiff, 1911), französisches Schlachtschiff der Courbet-Klasse
 Courbet (F 712), französische Fregatte der La Fayette-Klasse
 Courbet-Klasse, französische Schlachtschiffklasse

Personen:
 Amédée-Anatole Courbet (1827–1885), französischer Admiral
 Félicien Courbet (1888–1967), belgischer Wasserballspieler und Schwimmer
 Gustave Courbet (1819–1877), französischer Maler des Realismus
 Juliette Courbet (1831–1915), Schwester von Gustave Courbet 

Siehe auch:
 Corbet (Begriffsklärung)
 Corbett (Begriffsklärung)